Trevor Moore peut notamment faire référence à :
 Trevor Moore (1980-2021) comédien américain ;
 Trevor Moore (1995-) joueur de hockey sur glace américain.